TV Oost (België), een Belgisch regionaal televisiekanaal uit de provincie Oost-Vlaanderen
 RTV Oost, de Nederlandse regionale publieke omroep van de provincie Overijssel